En historia del arte, el término «Antiguo Maestro» (Old Master) se refiere a cualquier pintor experto que trabajó en Europa antes de 1800, o a una pintura de tal artista. Una «Antigua impresión maestra» es una impresión original (por ejemplo, tallada o con la técnica del aguafuerte) hecha por un artista en el mismo período. El término «Antiguo dibujo maestro»  se usa de la misma manera.

En teoría, «Antiguo maestro» solo se aplica a artistas que estaban plenamente entrenados, que eran maestros del gremio de sus artistas locales, y que trabajaron de forma independiente, pero en la práctica, las pinturas producidas por alumnos o talleres son a menudo incluidas en este término. Por lo tanto, más allá de cierto nivel de competencia, se utiliza como criterio la fecha más que la calidad para usar el término.

Período abarcado 

En los siglosVIII y XIX, el término era a menudo entendido como aquellas obras que habían comenzado alrededor de 1450 o 1470; las pinturas realizadas antes de ese periodo eran denominadas «primitivas», pero ya no se hace esta distinción. El Oxford English Dictionary define el término como «un artista preeminente del período anterior al moderno; esp. un pintor europeo occidental preeminente de los siglosXIII a XVIII». La primera cita datada es de 1696, en el diario de John Evelyn: «Mi L: Pembroke... me mostró diversas imágenes excepcionales de muchos de los antiguos y mejores maestros, especialmente el de M: Ángel... y un gran resumen de los mejores dibujos de los antiguos maestros». El término también se utiliza para referirse a una pintura o escultura hecha por un antiguo maestro, uso que data de 1824. Hay términos comparables en holandés, francés y alemán; los holandeses pueden haber sido los primeros en hacer uso de tal término, en el siglo XVIII, cuando «oude meester» se refería principalmente a los pintores del Siglo de oro neerlandés del siglo anterior. El libro Les Maitres d'autrefois, de 1876, escrito por Eugène Fromentin puede haber ayudado a popularizar el concepto, aunque también se utiliza en francés el término «vieux maîtres». La famosa colección en Dresde en la Galería de Pinturas de los Maestros Antiguos, es uno de los pocos museos que incluye el término en su nombre real, aunque muchos más lo utilizan en el título de departamentos o secciones. La colección en el museo de Dresde se detiene fundamentalmente en el período Barroco.

La fecha final es confusa –por ejemplo, Goya (1746–1828) es sin duda un Antiguo maestro, aunque para el momento de su muerte en 1828 continuaba pintando y grabando. El término también podría utilizarse para John Constable (1776–1837) o Eugène Delacroix (1798–1868), pero generalmente no es así.

Los historiadores del arte tienden a evitar este término por ser demasiado impreciso, especialmente cuando se habla de pinturas, aunque todavía se usan los términos "Antiguas impresiones maestras" y "Antiguos dibujos maestros". El término sigue vigente en el comercio artístico. Por lo general, las casas de subasta dividen sus ventas entre, por ejemplo, «pinturas de Antiguos maestros», «pinturas del sigloXIX» y «pinturas modernas». La casa de subastas Christie's define el término como aquellas obras que abarcan «desde el sigloXIV a principios del sigloXIX».

Artistas anónimos 

A los artistas, pertenecientes principalmente a las primeras etapas, cuya habilidad ha sido reconocida por historiadores del arte, pero a quienes no se les puede atribuir ninguna identidad con seguridad, les dan nombres los historiadores del arte como Maestro E.S. (de su monograma), Maestro de Flémalle (de una ubicación anterior de una obra), Maestro de María de Borgoña (de un patrón), Maestro de latín 757 (del signo de estante de un manuscrito que él ilustró), Maestro del Díptico de Brunswick o Maestro del Castillo de Lichtenstein.

Lista de los Antiguos maestros de la pintura más importantes

Renacimiento Gótico o Proto-renacimiento 
Cimabue (italiano, 1240–1302), frescos en la Basílica de San Francisco de Asís
Giotto di Bondone (italiano, 1267–1337), primer pintor al fresco del Renacimiento
Duccio (italiano, 1255–1318), pintor sienés
Simone Martini (italiano, 1285–1344), pintor gótico de la Escuela sienesa
Ambrogio Lorenzetti (italiano, c. 1290–1348), pintor gótico
Pietro Lorenzetti (italiano, c. 1280–1348), Escuela sienesa
Gentile da Fabriano (italiano, 1370–1427), pintor del Gótico internacional
Lorenzo Monaco (italiano, 1370–1425), estilo Gótico internacional
Masolino (italiano, c. 1383–c. 1447), Pintor orfebre entrenado
Pisanello (italiano, c. 1395–c. 1455), Pintor y medallista del Gótico internacional
Sassetta (italiano, c. 1392–1450), pintor del Gótico internacional sienés

Primer Renacimiento 

Paolo Uccello (italiano, 1397–1475), uso esquemático del escorzo
Fra Angelico (italiano, 1400–1455), célebre por los frescos del convento de San Marco
Masaccio (Italiano, 1401–1428), primero en usar una perspectiva lineal dando así sentido de tridimensionalidad además de desarrollar un nuevo realismo.
Fra Filippo Lippi (italiano, 1406–1469), padre de Filippino
Andrea del Castagno (italiano, 1410–1457)
Piero della Francesca (italiano, 1415–1492), pintor pionero en perspectiva lineal
Benozzo Gozzoli (italiano, 1420–1497)
Alesso Baldovinetti (italiano, 1425–1499)
Vincenzo Foppa (italiano, 1425–1515)

Antonello da Messina (italiano, 1430–1479), pintor pionero en la pintura al óleo.
Cosimo Tura (italiano, 1430–1495)
Andrea Mantegna (italiano, 1431–1506), maestro de la perspectiva y el detalle
Antonio Pollaiuolo (italiano, 1431–1498)
Francesco del Cossa (italiano, 1435–1477)
Melozzo da Forli (italiano, 1438–1494)
Luca Signorelli (italiano, 1441–1523)
Perugino (italiano, c. 1446–1523), Rafael fue su alumno.
Verrocchio (italiano, c. 1435–1488)
Sandro Boticelli (italiano, c. 1445–1510), gran maestro florentino
Domenico Ghirlandaio (italiano, 1449–1494), prolífico pintor florentino de frescos
Pinturicchio (italiano, 1454–1513)
Filippino Lippi (italiano, 1457–1504), hijo de Filippo
Cima da Conegliano (italiano, 1459–1517)
Piero di Cosimo (italiano, 1462–1521)

Alto renacimiento 

Francesco Francia (italiano, 1450-1517)
Leonardo da Vinci (italiano, 1452–1519), aclamado pintor al óleo y dibujante
Lorenzo Costa (italiano, 1460-1535)

Fra Bartolommeo (italiano, 1472-1517)
Miguel Ángel (italiano, 1475-1564), aclamado escultor, pintor y arquitecto
Bernardino Luini (italiano, c. 1480–1532)
Rafael (italiano, 1483-1520), aclamado pintor
Il Garofalo (italiano, 1481–1559)
Ridolfo Ghirlandaio (italiano, 1483-1561)
Andrea del Sarto (italiano; 1486–1530)
Correggio (italiano, 1490-1534), pintor de Parma célebre por los frescos ilusionistas y retablos al óleo
Giulio Romano (italiano, c. 1499–1546)

Escuela veneciana (Primer Renacimiento, Alto renacimiento y Manierismo) 

Domenico Veneziano (italiano, 1400–1461), Primer Renacimiento
Jacopo Bellini (italiano, 1400–1470), Primer Renacimiento
Gentile Bellini (italiano, 1429–1507), Primer Renacimiento, célebre por sus escenas históricas de Venecia y los retratos de sus dogos
Giovanni Bellini (italiano, 1430–1516), Primer Renacimiento y Alto Renacimiento, pionero en el óleo luminoso
Bartolomeo Vivarini (italiano, 1432–1499), Primer Renacimiento
Carlo Crivelli (italiano, 1435–1495), Primer Renacimiento
Alvise Vivarini  (italiano, 1445–1503), Primer Renacimiento
Vittore Carpaccio (italiano, 1455–1526), Primer Renacimiento
Giorgione (italiano, 1477–1510), Alto Renacimiento, pionero de la Escuela veneciana de pintura
Tiziano (italiano, c. 1488–1576), importante representante del estilo del Alto Renacimiento pintando a color en óleos y frescos
Palma el Viejo (italiano, 1480–1528), Alto Renacimiento
Lorenzo Lotto (italiano, 1480–1556), Alto Renacimiento
Sebastiano del Piombo (italiano, 1485–1547), Alto Renacimiento
Jacopo Bassano (italiano, 1515–1592), pintor manierista célebre por sus retratos y pinturas de género religioso
Tintoretto (italiano, 1518–1594), pintor manierista veneciano  de obras religiosas monumentales
Paolo Veronese (italiano, c. 1528–1588), estilo de Alto Renacimiento, uno de los líderes coloristas de Venecia.

Escuela sienesa 

Giovanni di Paolo (italiano, 1403–1482), Primer Renacimiento
Matteo di Giovanni (italiano, 1430–1495), Primer Renacimiento
Francesco di Giorgio (italiano, 1439–1502), Primer Renacimiento
Il Sodoma (italiano, 1477–1549), Alto Renacimiento
Beccafumi (italiano, 1486–1551), Alto renacimiento-Manierista

Renacimiento nórdico 

Robert Campin (flamenco, 1375–1444), artista del Renacimiento nórdico que pintó el «Tríptico de la Anunciación»
Jan van Eyck (flamenco, c. 1390–1441), pintor pionero del óleo
Konrad Witz (alemán, c. 1400–c. 1446)
Rogier van der Weyden (flamenco, 1400–1464), artista holandés y destacado pintor de tableros religiosos
Stefan Lochner (alemán, c. 1410–1451), pintor alemán de la Escuela de Colonia
Petrus Christus (flamenco, c. 1410–c. 1476)
Dirk Bouts (flamenco, 1420–1475)
Simon Marmion (francés, 1420–1489)
Meister Francke (alemán 1424–1435)
Hans Memling (flamenco nacido en Alemania, 1430–1494), artista flamenco de la Escuela de Brujas
Martin Schongauer (alemán, 1430–1491)
Michael Pacher (austriaco 1435–1498)
Hugo van der Goes (flamenco, 1440–1483), pintor al óleo de Holanda
Hieronymus Bosch (flamenco, 1450–1516)
Gerard David (flamenco, 1450–1523)
Geertgen tot Sint Jans (holandés, 1460–1490)
Hans Holbein el Viejo (alemán, 1460–1524)
Quentin Matsys (flamenco, 1466–1530)
Jan Mabuse (flamenco, 1470–1533)
Matthias Grünewald (alemán, 1470–1528), célebre por sus pinturas religiosas de expresionismo intenso
Albrecht Dürer (alemán, 1471–1528), el mayor pintor y grabador del Renacimiento nórdico
Lucas Cranach el Viejo (alemán, 1472–1553), destacado pintor del Renacimiento alemán
Hans Burgkmair (alemán, 1473–1531)
Jean Clouet (francés, 1475–1547)
Albrecht Altdorfer (alemán, 1480–1538), Escuela de pintura del Danubio
Maestro de Moulins (francés, fl. 1480)
Hans Baldung Grien (alemán, 1484–1545), artista del Renacimiento alemán
Joachim Patinir (flamenco, 1485–1524), pintor pionero del paisaje del Renacimiento flamenco
Joos van Cleve (flamenco, 1485–1540)
Bernard van Orley (flamenco, 1488–1541)
Hans Springinklee (alemán, 1490–1540)
Wolf Huber (austriaco, 1490–1553)
Lucas van Leyden (holandés, 1494–1533)
Jan van Scorel (holandés, 1495–1562)
Hans Holbein el Joven (alemán, 1497–1543), uno de los mayores pintores de retrato
Georg Pencz (alemán, 1500–1550)
Sebald Beham (alemán, 1500–1550)
Barthel Beham (alemán, 1502–1540)
Lucas Cranach el Joven (alemán, 1515–1586)
Pieter Bruegel el Viejo (flamenco, c.1525–1569), artista destacado de su tiempo
Egidius Sadeler (flamenco, 1570–1629)

Renacimiento español 

Bartolomé Bermejo (español, c. 1440–c. 1501)
Alonso Berruguete (español, c. 1488–1561)
Luis de Morales (español, 1512–1586)
Alonso Sánchez Coello (español-portugués, 1531–1588)
El Greco (español nacido en Grecia, 1541–1614),célebre por sus brillantes obras espirituales y retratos.

Manierismo 

Dosso Dossi (italiano, 1479–1542)
Alfonso Lombardi (italiano, 1487–1537)
Bartolommeo Bandinelli (italiano, 1493–1560)
Pontormo (italiano, 1494–1556), pintor florentino al fresco/óleo
Rosso Fiorentino (italiano, 1494–1540)
Maarten van Heemskerck (holandés, 1498–1574)
Alessandro Moretto (italiano, 1498–1555)
Giulio Clovio (italiano nacido en Croacia, 1498–1578)
Niccolo Tribolo (italiano, 1500–1550)
Parmigianino (italiano, 1503–1540), pintor/aguafuertista manierista de Parma
Bronzino (italiano, 1503–1572)
Jacob Seisenegger (austriaco, 1505–1567)
Pieter Aertsen (holandés, 1508–1575)
François Clouet (francés 1510–1572)
Giorgio Vasari (italiano, 1511–1575), conocido por su obra Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos
Antonio Moro (flamenco, 1519–1576)
Giovanni Battista Moroni (italiano, 1525–1578)
Federico Barocci (italiano, 1526–1612)
Giuseppe Arcimboldo (italiano, 1527–1593), conocido principalmente por sus extraños retratos de frutas y verduras manieristas
Giambologna (italiano, 1529–1608), escultor manierista con una gran influencia
Denis Calvaert (flamenco, 1540–1619)
Scipione Pulzone (italiano, 1542–1598)
Bartholomeus Spranger (flamenco, 1546–1611)
Karel van Mander (flamenco, 1548–1606)
Abraham Bloemaert (holandés, 1566–1651)
Joachim Wtewael (holandés, 1566–1638)
Adam Elsheimer (alemán, 1578–1610), importante pintor alemán de paisajes y de historia que influyó en Rubens

Pintura barroca 

Antonio Tempesta (italiano, 1555–1630)
Ludovico Carracci (italiano, 1555–1619)
Bartolomeo Cesi (italiano, 1556–1629)
Agostino Carracci (italiano, 1557–1602)
Ludovico Cigoli (italiano, 1559–1613)
Bartolomeo Carducci (italiano, 1560–1610)
Annibale Carracci (italiano, 1560–1609), líder del academicismo
Orazio Gentileschi (italiano, 1563–1639)
Hans Rottenhammer (alemán, 1564–1625)
Pieter Bruegel el Joven (flamenco, 1564–1636)
Francisco Pacheco (español, 1564–1654)

Francisco Ribalta (español, 1565–1628)
Jan Brueghel el Viejo (flamenco, 1568–1625)
Juan Martínez Montañés (español, 1568–1649)
Caravaggio (italiano, 1573–1610), destacado por su estilo de Realismo figurativo y Tenebrismo
Guido Reni (italiano, 1575–1642)
Peter Paul Rubens (flamenco, 1577–1640), principal pintor y retratista de historia barroca
Adam Elsheimer (alemán, 1578–1610)
Bernardo Strozzi (italiano, 1581–1644)
Juan Bautista Maíno (español, 1581–1649)
Johann Liss (alemán, 1590–1631)
Jusepe de Ribera (español, 1591–1652), pintor y grabador religioso realista  afincado en Nápoles
Guercino (italiano, 1591–1666)
Artemisia Gentileschi (italiano, 1592–1656)
Georges de La Tour (francés, 1593–1652)
Jacob Jordaens (flamenco, 1593–1678) 

Louis le Nain (francés, 1593–1648)
Nicolás Poussin (francés, 1594–1665), principal artista clásico de su época
Pietro da Cortona (italiano, 1596–1669), pintor y arquitecto
Francisco de Zurbarán (español, 1598–1664), maestro del claroscuro conocido por sus pinturas religiosas y bodegones
Gianlorenzo Bernini (italiano, 1598–1680), el escultor y arquitecto dominante de la época
Antoine le Nain (francés, 1599–1648)
Anthony van Dyck (flamenco, 1599–1641), retratista que vivió en Londres
Diego Velázquez (español, 1599–1660), considerado como el mayor artista del Siglo de Oro español
Claude Lorrain (francés, 1600–1682), artista de paisajes
Alonso Cano (español, 1601–1667)
Jan Brueghel el Joven (flamenco, 1601–1678)
Mathieu le Nain (francés, 1607–1677)
Giovanni Benedetto Castiglione (italiano, 1609–1664)
Juan Bautista Martínez del Mazo (español, c.1612–1667)
Mattia Preti (italiano, 1613–1699)
Salvator Rosa (italiano, 1613–1673)
Juan Carreño de Miranda (español, 1614–1685)
Carlo Dolci (italiano, 1616–1686)
Bartolomé Esteban Murillo (español, 1617–1682), uno de los pintores religiosos más influyentes
Charles Le Brun (francés, 1619–1690), pintor destacado de la corte de Luis XIV de Francia
Juan de Valdés Leal (español, 1622–1690)
Pedro de Mena (español, 1628–1688)
Luca Giordano (italiano, 1634–1705)

Pintura del Siglo de oro neerlandés y Pintura barroca de Flandes 

Roelant Savery (flamenco, 1576–1639)
Frans Snyders (flamenco, 1578–1657), maestro de los bodegones barrocos de la Escuela de Amberes
Frans Hals (holandés nacido en Bélgica, 1580–1666), uno de los mayores retratistas del Post Renacimiento
Pieter Lastman (holandés, 1583–1633)
Hendrick Terbrugghen (holandés, 1588–1629), pintor del género realista holandés y miembro destacado de la Escuela caravaggista de Utrecht
Gerrit van Honthorst (holandés, 1590–1636)
Dirck van Baburen (holandés, 1595–1624)
Matthias Stom (holandés, 1600–1652)
Adriaen Brouwer (flamenco, c. 1605–1638), destacado por sus pinturas de escenas en tabernas
Rembrandt van Rijn (holandés, 1606–1669), pinturas de historia, retratos, grabados
Jan Lievens (holandés, 1607–1674)
Jacob Adriaensz Backer (holandés, 1608–1651)
Ferdinand Bol (holandés, 1616–1680)

Jan Havickszoon Steen  (holandés, 1625-1679), Escuela de Leiden, escenas de tabernas
Jan Davidsz de Heem (holandés, 1609–1683), artista de bodegones de las escuelas de Utrecht y Amberes
David Teniers el Joven (flamenco, 1610–1690), realista holandés conocido por sus escenas de campesinos y salas de guardia
Adriaen van Ostade (holandés, 1610–1685), artista de escenas de campesinos de la Escuela de Haarlem
Govert Flinck (holandés, 1615–1660)
Gerrit Dou (holandés, 1613–1675)
Frans van Mieris el Viejo (holandés, 1635–1681)
Gerard Terborch (holandés, 1617–1681), pintor de género de la Escuela de Haarlem
Willem Kalf (holandés, 1619–1693), destacado por sus bodegones
Aelbert Cuyp (holandés, 1620–1691), pintor de paisajes de la Escuela de Dordrecht
Samuel van Hoogstraten (holandés, 1627–1678), pintor de género
Jan de Bray (holandés, 1627–1697)
Jacob van Ruisdael (holandés, 1628–1682), artista de paisajes de la Escuela de Haarlem
Gabriel Metsu (holandés, 1629–1667), escenas cercanas de género a pequeña escala
Pieter de Hooch (holandés, 1629–1683), Escuela de Delft de la pintura de género holandesa
Johannes Vermeer (holandés, 1632–1675), pintor de género de la Escuela de Delft, poco conocido en su época
Meindert Hobbema (holandés, 1638–1709)
Aert de Gelder (holandés, 1645–1727)
Adriaen van der Werff (holandés, 1659–1722)
Rachel Ruysch (holandesa, 1664–1750), importante pintora femenina de flores de Ámsterdam

Rococó 

Giovanni Battista Piazzetta (italiano, 1682–1754), maestro del fresco
Jean-Antoine Watteau (francés, 1684–1721), autor de la primera obra de género de fête galante
Giovanni Battista Pittoni (italiano, 1687–1767), conocido por obras de familias sagradas y de niños
Giovanni Battista Tiepolo (italiano, 1691–1770), conocido por sus frescos, como los que hay en la Residencia Wurzburgo
Jean-Baptiste-Siméon Chardin (francés, 1699–1779), importante artista de bodegones del siglo XVIII
François Boucher (francés, 1703–1770), célebre por sus obras de desnudos femeninos
Charles-André van Loo (francés, 1705– 1765) pintor histórico del siglo XVIII de retratos, religión, alegoría y escenas de género
Pompeo Batoni (italiano, 1708–1787)
Martin Johann Schmidt (austriaco, 1718–1801), importante pintor del siglo XVIII, del Barroco tardío austriaco
Jean-Baptiste Greuze (francés, 1725–1805), importante pintor del siglo XVIII
François-Hubert Drouais (francés, 1727– 1775) Retratista francés de la familia real, el rey Luis XV de Francia y la reina María Leczinska, y miembros de la nobleza
Jean-Honoré Fragonard (francés, 1732–1806)
Marie-Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun (francesa, 1755–1842), Neoclasicismo posterior

Británicos 

Nicholas Hilliard (inglés, c. 1547–1619), orfebre, retratista y pintor más conocido por sus retratos en miniatura de la nobleza isabelina
William Dobson (inglés, 1611–1646)
John Michael Wright (inglés-escocés, c. 1617–1694)
Peter Lely (inglés nacido en holanda, 1618–1680)
Godfrey Kneller (inglés, 1646–1723)
James Thornhill (inglés, c. 1675–1734)
William Hogarth (inglés, 1697–1764)
Allan Ramsay (escocés, 1713–1784)
Joshua Reynolds (inglés, 1723–1792)
Thomas Gainsborough (inglés, 1727–1788)
Joseph Wright de Derby (inglés, 1734–1797)
George Romney (inglés, 1734–1802)
John Opie (inglés, 1761–1807)
Thomas Lawrence (inglés, 1769–1830)

Vedutismo 

Canaletto (italiano, 1697–1768), famoso por las vedutas de Venecia
Giovanni Paolo Panini (italiano, 1691–1765)
Francesco Zuccarelli (italiano, 1702-1789), conocido por sus paisajes arcadios
Francesco Guardi (italiano, 1712–1793), pintor de vistas de la Escuela veneciana
Giambattista Piranesi (italiano, 1720–1778)
Bernardo Bellotto (italiano, 1720–1780), sobrino de Canaletto que representó Varsovia

Neoclasicismo 

Anton Raphael Mengs (alemán, 1728–1779), amigo de Johann Joachim Winckelmann
Johann Zoffany (alemán, 1733–1810)
Benjamin West (inglés nacido en Estados Unidos, 1738–1820)
Angelica Kauffmann (nacida en Suiza, 1741–1807)
Jacques-Louis David (francés, 1748–1825), líder de las artes durante la Revolución Francesa y el régimen de Napoleón
Antoine-Jean Gros (French, 1771–1835), alumno de Jacques-Louis David
Jean Auguste Dominique Ingres (francés, 1780–1867)

Romanticismo 
Francisco de Goya (español, 1746–1828)
Henry Raeburn (escocés, 1756–1823)
William Blake (británico, 1757–1827), pintor simbolista religioso, grabador e ilustrador de libros
Caspar David Friedrich (alemán, 1774–1840)
J. M. W. Turner (inglés, 1775–1851)
John Constable (inglés, 1776–1837)
Théodore Géricault (francés, 1791–1824)
Eugène Delacroix (francés, 1798–1863)

Referencias

Enlaces externos 
Why do we still pay attention to Old Masters paintings? a conversation between Keith Christiansen is the John Pope-Hennessy Chairman of the Department of European Paintings at New York's Metropolitan Museum and The Easel's Morgan Meis, Contributing Editor of The Easel.

Pintores por época
Cuadros por estilo
Pintores del Gótico
Pintores del Renacimiento
Pintores manieristas
Pintores del Barroco
Pintores del Rococó
Pintores del Neoclasicismo
Pintores del Romanticismo